Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Edgbaston 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Çağla Büyükakçay che ha battuto in finale Pauline Parmentier 6-4, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Magda Linette (primo turno)
 Ons Jabeur (semifinali)
 Arantxa Rus (primo turno)
 Çağla Büyükakçay (Campionessa)

 Marta Sirotkina (primo turno)
 Pauline Parmentier (finale)
 Ekaterina Byčkova (primo turno)
 Julie Coin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Edgbaston 2014